75014 est un nombre pair désignant :
 le code postal du  de Paris
  est le numéro attribué à l'astéroïde 1999 UO4 découvert par Charles W. Juels (voir Liste des planètes mineures (75001-76000)).

Homonymie de nombre